Veerle bezeichnet

Veerle (Vorname), einen flämischen Vornamen 
Veerle (Laakdal), einen Ort der  belgischen Gemeinde Laakdal
Heinrich de Veerle († 1690), Hofmaler von Johann Christian von Eggenberg in Český Krumlov (Krumau)